Hail Grenada («Salve, Grenada») è l'inno nazionale di Grenada dall'indipendenza, nel 1974. Le parole sono di Irva Merle Baptiste, la musica di Louis Arnold Masanto.

Testo
Hail! Grenada, land of ours,
We pledge ourselves to thee,
Heads, hearts and hands in unity
To reach our destiny.
Ever conscious of God,
Being proud of our heritage,
May we with faith and courage
Aspire, build, advance
As one people, one family.
God bless our nation.

Audio

Collegamenti esterni 
 

Inni nazionali americani